L' Zuchwil Regio (abrégé EHC Zuchwil Regio) est un club de hockey sur glace de la ville de Zuchwil dans le canton de Soleure en Suisse.

Histoire 
Le club est créé en 1940 sous le nom d'EHC Solothurn-Zuchwil (Soleure-Zuchwil en français). Il change de nom en 1982 et devient l'EHC Zuchwil Regio.

Le club remporte le titre de champion amateur de Suisse en 2007 et 2008, mais il refuse de monter en LNB pour des raisons financières.

Notes et références 
 

Club de hockey sur glace en Suisse
Club sportif dans le canton de Soleure